

Patronyme 

 Aaron Harper (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Anna McCune Harper (1902-1999), joueuse de tennis américaine ;
 Ben Harper (1969-), guitariste, auteur-compositeur, musicien, chanteur américain ;
 Bill Harper (1897-1989), footballeur écossais ;
 Bryce Harper (1992-), joueur de baseball américain ;
 Charles Harper (1842-1912), explorateur, exploitant et homme politique australien ;
 Charley Harper (1922-2007), artiste-illustrateur américain ;
 David W. Harper (1961-), acteur américain ;
 Dawn Harper (1984-), athlète américaine ;
 Derek Harper (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Don Harper (?), compositeur de musiques de films et chef d'orchestre ;
 Donald Harper (1932-2017), plongeur américain ;
 
 Elijah Harper (1949-2013), politicien autochtone canadien ;
 Ella Harper (1870-1921), connue sous le nom de « la fille chameau », cas médical américain ;
 Emily Harper (1978-), actrice américaine ;
 Éric Harper (1877-1918), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Ernest Harper (1902-1979), athlète britannique ;
 Frank Harper (1962-), acteur anglais ;
 
 Gerald Harper (1929-), acteur britannique ; 
 Hannah Harper (1982-), actrice pornographique anglaise ;
 Heather Harper (1930-2019), soprano irlandaise ;
 Hill Harper (1966-), acteur américain ;
 Ida Husted Harper (1851-1931), féministe, auteure et journaliste américaine ;
 Jacey Harper (1980-), athlète trinidadien ;
  ;
 Jane Harper (1950-), auteur australienne de roman policier ;
 Jessica Harper (1949-), comédienne, chanteuse et auteur de livres pour enfants américaine ;
 Joe Harper (1948-), footballeur écossais ;
 Jordan Harper (19?-), écrivain, nouvelliste et scénariste américain ;
 Justin Harper (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Kalenna Harper (1982-), chanteuse américaine ;
 Kate M. Harper (1956-), personnalité politique américaine ;
 Kenton Harper (1801-1867), imprimeur américain, soldat, maire, banquier, éditeur de journal ;
 Kyle Harper, historien américain ;
 Laura Harper (1986-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Laureen Harper (1963-), épouse du politicien canadien Stephen Harper ;
 Liza Harper (1976-), actrice pornographique française ;
 Louis George Harper (1830-1884), protonotaire et homme politique québécois ;
 Luke Harper (1979-2020), catcheur américain ;
 
 
 Philip Harper (1965-), trompettiste de jazz américain ;
 Richard Harper (1928-2012), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 
 Roy Harper (1941-), auteur-compositeur-interprète et guitariste anglais ;
  ;
 Stephen Harper (1959-), Premier ministre du Canada de 2006 à 2015 ;
 Steve Harper (1975-), footballeur anglais ;
 Sylvia Lance Harper (1895-?), joueuse de tennis australienne ;
 Ted Harper (1901-1959), joueur de football anglais ;
 Terry Harper (1940-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Tess Harper (1950-), actrice américaine ;
 Tom Harper (1980-), réalisateur britannique ;
 Tommy Harper (1940-), joueur et instructeur américain de baseball ;
  (1937-), chanteur américain ;
 Valerie Harper (1939-2019), actrice américaine ;
 Warren Harper (1963-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 William Edmund Harper (1878-1940), astronome canadien.

Prénom 
Aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans les autres pays anglophones, le nom est également donné comme prénom épicène.

Personnage fictif 
 Bruce Harper, personnage du manga Captain Tsubasa ;
 Jack Harper, personnage de la série télévisée américaine Tru Calling : Compte à rebours ;
 Owen Harper, personnage de la série télévisée britannique Torchwood ;
 Rebecca Harper, personnage de la série télévisée canadienne Buzz Mag ;
 Roy Harper est un super héros de fiction dans l'Univers DC ;
 Stephanie Harper, personnage interprété par Rebecca Gilling, et les personnages Sarah Harper, Dennis Harper et Max Harper dans le soap-opera australien La Vengeance aux deux visages ;
 Victoria Grayson née Harper, personnage principal de la série télévisée américaine Revenge, interprété par Madeleine Stowe.
 Mike Harper, personnage du jeu vidéo Call of Duty: Black Ops II

Toponyme

Harper est une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.

Deux comtés portent le nom de comté de Harper (Harper County) :
 Comté de Harper, dans l'État du Kansas,
 Comté de Harper, dans l'État de l'Oklahoma ;
 Harper, une communauté incorporée du comté d'Ogle dans l'Illinois
 Harper, une ville du  comté de Keokuk, en Iowa ;
 Harper Key et Big Harper Key sont des îles des Keys ;
 Harper, ville située au Kansas ;
 Harper Woods est une ville du Michigan ;
 Harper, une census-designated place située dans le Texas.
 le glacier Harper, un glacier du parc national et réserve de Denali, en Alaska.

Par ailleurs, Harper est le nom d'une ville fictive du Connecticut dans le film Le Criminel d'Orson Welles.

Harper (Liberia) est une ville.

La rivière Harper, cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 
 Le Collège Harper est une université de l'Illinois ;
Harper & Row, maison d'édition américaine ;

Titre 

 Harper, le titre original anglais du film américain Détective privé de Jack Smight, sorti en 1966.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Prénom américain
Prénom épicène